Сапожок:

 небольшой сапог.

 Сапожок — хутор в Волгоградской области.
 Сапожок — рабочий посёлок в Рязанской области.
 Сапожок — посёлок в Саратовской области.